Die Seat Open Luxembourg 2004 waren ein Damen-Hallentennisturnier der WTA Tour 2004 in Luxemburg (Stadt). Das Turnier der Kategorie Tier III fand vom 23. bis 31. Oktober 2004 auf Hartplatz statt.

Das Endspiel im Einzel gewann Alicia Molik gegen Dinara Safina mit 6:3 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Virginia Ruano Pascual / Paola Suárez mit 6:1, 6:71 und 6:3 gegen Jill Craybas/Marlene Weingärtner.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 23. bis 25. Oktober 2004 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Einzel und ein Platz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld der Seat Open Luxembourg berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2004
2004